Сесар Рауль Бенавидес Эскобар (; 12 марта 1912, Сантьяго — 25 марта 2011, Сантьяго) — чилийский генерал, активный участник военного переворота 11 сентября 1973. Министр внутренних дел и обороны в первых правительствах генерала Пиночета. Член правящей военной хунты в 1981—1985.

Военная карьера и военный переворот 
В Военное училище Бернардо О'Хиггинса поступил в 1936. Первое офицерское звание получил в 1947. С 1972 — бригадный генерал. В армии занимался вопросами разработки и внедрения высокотехнологичных вооружений, созданием современных телекоммуникационных систем. Был профессором чилийской и эквадорской Военных академий. Придерживался правых политических взглядов.

Активно участвовал в организации и осуществлении военного переворота 11 сентября 1973. С декабря 1973 по июль 1974 курировал обеспечение безопасности в южных районах Чили. Участвовал в деятельности карательной бригады Lautaro, действовавшей как оперативное подразделение политической полиции ДИНА.

Проводник жёсткого курса 
В июле 1974 генерал-майор Бенавидес возглавил ключевое силовое ведомство — МВД, сменив на этом посту «излишне либерального» Оскара Бонилью. В 1978, после назначения министром внутренних дел Серхио Фернандеса (первый гражданский министр «эры Пиночета»), был переведён на министерство обороны в звании генерал-лейтенанта.

Жёстко проводил политику репрессий против оппозиции и придерживался безукоризненной лояльности Пиночету. Переворот 11 сентября 1973 года вместе с хунтой совершили 26 генералов. Пять лет спустя на действительной службе оставались лишь 4 из них — в том числе Р. Бенавидес (наряду с Эрманом Бради, Вашингтоном Карраско и Карлосом Форестером).

В 1981 вошёл в состав правительственной хунты (формально заменил самого Пиночета как представитель сухопутных войск). На этом посту он курировал законодательный процесс.

Попытки судебных преследований 
В 1985 ушёл в отставку (был заменён в составе хунты генералом Хулио Канессой Робертом). Уволился из армии, отошёл от политики. Последнее публичная акция с его стороны — подписание в 2003 декларации группы отставных военных, отвергавших обвинения в нарушении прав человека.

23 февраля 2005 была сделана попытка привлечь 93-летнего Бенавидеса к уголовной ответственности за политические репрессии 1970-х годов (включая ликвидацию ультралевых боевиков). Он был помещён под домашний арест. Однако уже 31 марта 2005 Апелляционный суд Сантьяго отменил это решение.

17 ноября 2009 в испанском суде были сформулировано обвинение в отношении группы чилийских военных, включая генерала Бенавидеса. Им инкриминировалось убийство в 1976 испанского дипломата-коммуниста Кармело Сориа. Однако этот процесс не получил развития.

Скончался за год до достижения 100-летнего возраста.

См. также 
 Эрман Бради

Примечания 

Военачальники Чили
Министры внутренних дел Чили
Министры обороны Чили
Члены Правительственной хунты Чили (1973—1990)
Деятели антикоммунистических организаций
Эра Пиночета
Выпускники военного училища Бернардо О'Хиггинса
Генералы Чили